Rotenburg désigne :
 Rotenburg (Wümme), ville allemande, chef lieu de l'arrondissement de Rotenburg (Wümme), en Basse-Saxe
 Rotenburg an der Fulda, ville allemande, située dans l'arrondissement de Hersfeld-Rotenburg, en Hesse

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme